De Bulgaarse voetbalclub Beroe Stara Zagora speelt sinds 1972 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Beroe Stara Zagora

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1972/73
|UEFA Cup
|1R
|
|FK Austria/WAC Wien
|10-1||7-0 (T)|| 3-1 (U)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|2R
|
|Boedapest Honvéd SE
|3-1||3-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|OFK Belgrado
|1-3||0-0 (U)|| 1-3 (T)
|-
|1973/74
|Europacup II
|1R
|
|CS Fola Esch
|11-1||7-0 (T)|| 4-1 (U)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|1/8
|
|Athletic Bilbao
|3-1||3-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|1. FC Magdeburg
|1-3||0-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1979/80
|Europacup II
|1R
|
|Arka Gdynia
|4-3||2-3 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|Juventus FC
|1-3||1-0 (T)|| 0-3 nv (U)
|-
|1980/81
|UEFA Cup
|1R
|
|Fenerbahçe SK
|3-1||1-0 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Radnicki Nis
|1-3||0-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1986/87
|Europacup I
|1R
|
|FC Dynamo Kiev
|1-3||1-1 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2010/11
|Europa League
|3Q
|
|Rapid Wien
|1-4||1-1 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2013/14 || Europa League 
| 2Q ||  || Hapoel Tel Aviv ||3-6|| 1-4 (T)|| 2-2  (U)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2015/16 || Europa League 
| 1Q ||  || Atlantas Klaipėda ||5-1|| 2-0 (T)|| 3-1 (U)
| rowspan="2"|2.5
|-
|  || || 2Q ||  || Brøndby IF ||0-1|| 0-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|2016/17 || Europa League 
| 1Q ||  || Radnik Bijeljina || 2-0||0-0 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|  || || 2Q ||  || HJK Helsinki ||1-2||1-1 (T)|| 0-1 (U)
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 29.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Bulgarije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Beroe Stara Zagora
Beroe Stara Zagora